Forelle steht für:
 die atlantische Forelle
 Forellen, verschiedene Fischarten aus der Familie der Lachsfische
 Die Forelle, ein Lied von Franz Schubert
 eine Birnensorte, siehe Forellenbirne
 Forelle (Motor), ein in der DDR produzierter Seitenbordmotor für kleine Boote
 Forelle (U-Boot), ein deutsches U-Boot von 1902
 ein Omnibusboot auf dem Bodensee, heute in Wasserburg am Inn
 Objekt Forelle, eine Funkstation im Zweiten Weltkrieg
 Unternehmen Forelle, Deckname für die Bekämpfung von russischen Nachschubstraßen auf der Donau vor Budapest durch SS-Kampfschwimmer des Jagdkommandos „Donau“

Siehe auch:
 Hommingberger Gepardenforelle